Fernández kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Fernández (kommunhuvudort), Santiago del Estero,

Mexiko 

 Ciudad Fernández (ort), San Luis Potosí, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar